Samdrup Jongkhar peut désigner :
 Samdrup Jongkhar, un district du Bhoutan
 Samdrup Jongkhar, une ville du Bhoutan

Homonymie